Japalura varcoae är en ödleart som beskrevs av  George Albert Boulenger 1918. Japalura varcoae ingår i släktet Japalura och familjen agamer. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Agamer
varcoae